, qui signifie « l'hôte » en italien, désigne, comme en français, aussi bien celui qui offre l'hospitalité que celui qui la reçoit.

Ce groupe nominal sert de titre à plusieurs œuvres, dont :

Cinéma 
 L'ospite, film de Liliana Cavani sorti en 1971 ;
 L'ospite, film de Duccio Chiarini sorti en 2018.

Voir aussi